Pismo